Интраназальный приём лекарственных средств — приём через нос .

 Спрей для носа
 Назальная вакцина